Le mot normal (au féminin normale) est un adjectif qualifiant ce qui suit une norme, la normalité : 
 forme normale, expression employée dans plusieurs domaines.
 les , 

Le mot Normale en tant que nom propre désigne :
 l'École normale, dite de l'an III, ancêtre des Écoles normales supérieures en France, en particulier l'ENS rue d'Ulm, établissement d'enseignement supérieur situé à Paris, les trois autres (en 2015) étant l'ENS Paris-Saclay, l'ENS Lyon et l'ENS Rennes.

 c'est aussi le titre d'ouvrages d'Édouard Herriot (1932) et Robert Flacelière (Normale en péril, 1971) sur cette école.

Le mot normale en tant que nom commun peut désigner :
 au golf, le nombre de coups idéal que doit faire le joueur pour mettre la balle dans le trou (le terme anglais par est également employé). Une normale 3 signifie que le joueur devra faire trois coups pour finir le trou (un drive sur le green et 2 putt ou un drive, un chip et un putt.)

En mathématique, le mot normal a de nombreuses significations qui s'éloignent parfois considérablement du sens usuel de ce mot :

 En algèbre, un sous-groupe normal est un sous-groupe invariant par les automorphismes intérieurs.
 En algèbre linéaire, un endomorphisme normal est un endomorphisme qui commute avec son  adjoint.Rennes
 En géométrie, un vecteur normal est un vecteur orthogonal à l'objet considéré au point considéré. On parle par exemple de normale à une surface.
 En géométrie toujours, une droite du plan ou un plan de l'espace ont une équation normale, c’est-à-dire une équation dans laquelle le vecteur normal qui apparaît est unitaire.
 En théorie des probabilités et en statistique, la loi normale est une loi de probabilité dont la densité est représentée par la courbe de Gauss.
 En topologie, un espace normal est un espace séparé dans lequel, de plus, deux fermés disjoints peuvent être séparés par des ouverts.
 Un nombre normal est un nombre réel qui a ses chiffres distribués aléatoirement dans son développement décimal.

En médecine, le normal s'oppose au pathologique. 

L'acronyme NORMAL peut désigner :
 Norsk organisasjon for reform av marihuanalovgivningen , une organisation norvégienne pour la légalisation du cannabis.

 Normal, un téléfilm réalisé par Jane Anderson diffusé par la chaîne HBO et primé au festival du film de Sundance de 2003.
 Normal, un film canadien de Carl Bessai.
 Normal, une ville de l'Illinois aux États-Unis.
 Normal, personnage de la série Dark Angel.
 Normal, album de Franck Langolff sorti en 1986.
 Normal, le nom d'une station de métro à Mexico au Mexique.